Укрия:

 Укрия — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.
 Укрия, Бернардино да (1739—1796) — итальянский ботаник.